Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Armagnac » :

 Infanterie
 Le régiment d'Armagnac, renommé le   «  d'infanterie de ligne »

Cavalerie 
 Le régiment d'Armagnac cavalerie

Homonymie d'unités militaires